La Xemeneia Gordils i Dalmau és una obra de Mataró (Maresme) protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
La xemeneia del vapor de l'antiga Fàbrica Gordils i Dalmau situada al tram final del carrer Sant Agustí. Es tracta d'una construcció tronco-cònica d'obra vista, totalment llisa, sense remat ni base.

Història 
És la xemeneia del primer vapor de la ciutat. Instal·lat el maig de 1838 amb una força de 20 cavalls, fou un dels quinze vapors que existien a Catalunya en aquella època. El vapor era previst per fer anar una fàbrica de filats de cotó que es posà en marxa entre 1828 i 1839. L'empresa feu fallida l'any 1864 i fou adquirida en publica subhasta per la vídua de J. Viñas qui s'establí el 1869.

Cap a finals de  la fàbrica passa a dir-se Filatures Viñas i Sanglàs

Referències 

Patrimoni monumental de Mataró
Edificis de Mataró